Илья Ильф (настоящее имя — Иехи́ел-Лейб Арьевич Фа́йнзильберг; 1897—1937) и Евгений Петров (настоящее имя — Евгений Петрович Катаев; 1902—1942) — советские писатели-сатирики, соавторы, совместная творческая деятельность которых началась в 1927 году и продолжалась в течение десяти лет, до смерти Ильфа. За время работы они написали два сатирических романа, повесть, циклы очерков и новелл, киносценарии, фельетоны.

Первые свои произведения Илья Ильф подписывал: Ильф, Иф., И. Фальберг, инициалами И., И. Ф., а также псевдонимами — Антон Немаловажный, И. Туземцов, А. Туземцов), Лахневич, И. А. Пселдонимов. Вариант последнего — Виталий Пселдонимов — соавторы использовали совместно. Некоторые публикации Евгения Петрова выходили за подписями: Собакевич, Иностранец Фёдоров, Е. Петрович. В числе совместных псевдонимов Ильфа и Петрова: Ф. Толстоевский, Дон Бузилио (варианты: Дон Бузильо, Дон-Бузильо), Коперник, А. Старосольский, Франц Бакен-Бардов. В цикле фельетонов для «Литературной газеты» соавторы использовали псевдоним Холодный философ.

После кончины Ильи Арнольдовича Петров продолжил литературную и журналистскую деятельность, написав самостоятельно и с другим соавтором — Георгием Мунблитом — произведения для кино, а также ряд статей, очерков, рассказов.

О принципах составления списка 
Список содержит в хронологическом порядке подавляющее большинство известных авторских названий опубликованных произведений И. Ильфа и Е. Петрова, созданных ими в соавторстве и по отдельности, а также совместно с другими авторами. Источниками списка послужили: Собрание сочинений И. Ильфа и Е. Петрова в 5 томах (1961), их прижизненные совместные и индивидуальные авторские сборники, публикации малоизвестных произведений Ильфа и Петрова в позднейших изданиях, а также материалы периодики. В отдельный раздел списка включены опубликованные наброски произведений, письма и произведения без подписи с выявленным авторством Ильфа и Петрова. Для удобства поиска составлен и вспомогательный алфавитный список произведений.

Условные сокращения основных источников 
 Соч1 — 
 Соч2 — 
 Соч3 — 
 Соч4 — 
 Соч5 — 
 НИиЖГК — 
 МдИ — 
 СС5 — 
 ИдИиП — 
 БП — 
 ДсК — 
 ДБсМ —

Проблемы жанровой классификации 
Разделение произведений И. Ильфа и Е. Петрова малой формы на жанры (юмористический рассказ, юмореска, фельетон, очерк, статья, репортаж) весьма условно. В комментариях к рассказам и фельетонам соавторов Л. Ф. Ершов отмечает тяготение Ильфа и Петрова к беллетризованной форме фельетона «…Обобщенность образов отрицательных героев, насыщенность фельетонов элементами лаконичного, но яркого социально-психологического анализа, использование композиционных и стилистических приемов новеллы — все это способствовало формированию в читательском представлении такого ощущения, что перед ним не столько фельетон, сколько рассказ. Конкретный повод забывался, суть же типического отрицательного явления прояснялась и надолго оставались в сознании, закрепленная оригинальным художественным образом, приобретавшим нарицательное значение („веселящаяся единица“, „костяная нога“, „безмятежная тумба“, „человек из ведомости“, „крепкий парень“). Не случайно в современной писателям критике многие сатирические произведения Ильфа и Петрова малой формы квалифицировались термином „фельетон-рассказ“…». Кроме того, в рамках собственно фельетонного жанра исследователи творчества Ильфа и Петрова выделяют циклы кинофельетонов и фельетонов-рецензий.
В середине 1930-х годов в творчестве соавторов беллетризованный фельетон уступает место публицистической статье с фельетонными элементами, во второй половине 1930-х Е. Петров выступает и с литературно-критическими статьями, а многие его военные статьи и очерки 1941—1942 гг. написаны в форме репортажа.

При формировании данного списка жанры произведений Ильфа и Петрова малых форм определяются, в первую очередь, по авторским подзаголовкам, комментариям составителей Собрания сочинений (1961) и сборника «Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска» (1989), а также комментариям А. И. Ильф к публикациям произведений соавторов.

Часть I. Романы, повесть, циклы новелл и очерков, пьесы, киносценарии

Часть II. Рассказы, очерки, статьи и фельетоны

Часть III. Опубликованные наброски, произведения без подписи, письма

Алфавитный список произведений

Примечания

Прижизненные и первые посмертные авторские сборники

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ильф и Петров
Произведения Ильфа и Петрова